Okinawa (prefectuur), een Japanse prefectuur
Okinawa (stad), een stad in de Japanse prefectuur Okinawa
Slag om Okinawa, een amfibische landing en veldslag tijdens de Tweede Wereldoorlog 
Okinawa-eilanden, een eilandengroep
Okinawa (eiland), het grootste eiland van de Riukiu-eilanden